Наягарх:

 Наягарх — город в штате Орисса, Индия.
  Наягарх — округ в штате Орисса, Индия.